Helber ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Helber (1870–1942), deutscher Reichsgerichtsrat
 Michael Helber (* 1970), deutscher Badmintonspieler
 Sebastian Helber (* um 1530; † um 1598), kaiserlicher Notar und Verfasser eines Lehrbuches für das Gemeindeutsch
 Torsten Helber (* 1984), deutscher Hörfunkmoderator und Redakteur